Uiraúna kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Uiraúna (ort), Paraíba, 
 Uiraúna (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar